Le sedi vescovili di Nepi e di Sutri furono unite dal 1435 al 1986.

 Diocesi di Nepi
 Diocesi di Sutri